Адміністративний устрій Красноградського району — адміністративно-територіальний поділ Красноградського району Харківської області на 1 міську та 13 сільських рад, які об'єднують 66 населених пунктів та підпорядковані Красноградській районній раді. Адміністративний центр — місто Красноград.

Список рад Красноградського району 

* Примітки: м. — місто, с-ще — селище, смт — селище міського типу, с. — село

Див. також 
 Красноградський район

Примітки